Раиса Минигатовна Мухаметшина (род. 25 декабря 1946, Москва, СССР) — советская и российская артистка эстрады, певица и актриса, мастер пародийного жанра. Заслуженная артистка Российской Федерации (1999). Прославилась благодаря озвучке Гайки из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

Биография 
Родилась 25 декабря 1946 года в Москве.

Окончила школу с физико-математическим уклоном. После неудачной попытки поступить в ГИТИС устроилась работать воспитательницей в детском саду, а затем поступила в полиграфический техникум. По окончании техникума стала корректором в издательстве. Артистическую карьеру начала в Центральном Доме работников искусств, — была принята в группу «Первый шаг», которой руководили Александр Львович и Валентина Митрофановна Днепровы. Первым успехом начинающей исполнительницы стал пародийный номер, в котором она пела «под Шульженко» и «под Русланову». 

Приобретя опыт в Центральном Доме работников искусств, Раиса Мухаметшина смогла поступить в ГИТИС — на факультет режиссёров эстрады. После защиты диплома осталась в ГИТИСе, поступив в аспирантуру по специальности «режиссура эстрады». Завершила обучение в аспирантуре в 1979 году.

Творческий путь 
С января 1973 года выступает на эстраде в жанре пародии, сочетая выступления с режиссёрской и постановочной деятельностью.

 1979—1986 — режиссёр-постановщик номеров в ВТМЭИ. Осуществила постановку более 50 номеров разговорного жанра для артистов из нескольких филармоний страны. Для режиссуры Мухаметшиной характерны чёткий постановочный замысел, широкий набор выразительных средств, использование музыки, пластики и т. д.
 С января 1986 года — артистка Москонцерта. Номера Мухаметшиной отличает сочетание безукоризненной имитации голосов популярных артисток с умением подметить их творческие особенности (включая и недостатки); артистичная, с веселой иронией передача манеры их исполнения. Пародии представлены в форме музыкальных фельетонов, имеющих свою тему и сюжетную линию. «Берегите мужчин» (авт. Я. Хоречко), «Артисты о пародистах» (авт. А. Левин, Г. Териков) — характерные примеры таких номеров.
 С января 1990 года вводит в музыкальные фельетоны популярные песни прошлых лет и романсы. Таков например музыкальный фельетон «Старые песни», включающий биографические сюжеты об Л. Руслановой, К. Шульженко, Л. Орловой, И. Юрьевой, Э. Утесовой в сочетании с фрагментами имитационного исполнения их известных песен.
 1994 — исполнила музыкальную новеллу о творчестве А. Д. Вяльцевой, сочетающую рассказ о певице с имитацией её песен.
 1999 — выпустила программу «Наедине со звездами», в которой исполнила музфельетоны, юморески и музпародии на известных эстрадных исполнителей, имитируя их голоса.
 2000 — документальный моноспектакль «Анастасия Вяльцева — чайка русской эстрады». В моноспектакле Раисой Мухаметшиной представлена череда фрагментов из жизни Вяльцевой с детства и до кончины; рассказ сочетается с изображением образа Вяльцевой и её окружения. Мухаметшина исполняет 18 романсов из репертуара Вяльцевой, имитируя голос и творческую манеру Анастасии Дмитриевны.
 2002 — выпуск программы «Женские истории в песнях», в которой звучат лирические, шуточные, пародийные песни о женских судьбах. Музыка к части песен была написана самой Раисой Мухаметшиной.

Вместе с Владимиром Винокуром вела передачу на радио «Ты, я и песня», в которой часто заводили хиты таких модных ВИА, как «Земляне», «Поющие сердца», «Лейся, песня» и др. 18 лет проработала на радио в программе «Доброе утро», много снималась, 7 лет гастролировала с сольной программой. Принимала участие в таких передачах как «Кривое зеркало» и «Аншлаг».

Хобби — быт и нравы дворянского общества петровских времён, включая дуэли и светские обеды. Водит автомобиль «Жигули».

Объекты пародий 
 Белла Ахмадулина
 Нани Брегвадзе
 Людмила Гурченко
 Татьяна Доронина 
 Алла Пугачева
 Эдита Пьеха
 Лидия Русланова
 Тамара Синявская
 Клавдия Шульженко

Награды 
 Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады (1973).
 Заслуженная артистка России (1999).

Фильмография 
 1984 — Озвучивание, «Встречайте бабушку» — Мама
 1984 — Озвучивание, «КОАПП: Что услышала медуза» — медуза
 1984 — Озвучивание, «Крем-брюле» — Черепаха (вокал)
 1984 — Озвучивание, «Подарок для слона» — Дюдюка
 1985 — Озвучивание, «38 попугаев: Великое закрытие» — Мартышка
 1987 — Озвучивание, «Щенок и старая тапочка» — Кошка
 1987 — Озвучивание, «Исчезатель» — Мама-поэтесса
 1987 — Озвучивание, «Фунтик и старушка с усами» — Госпожа Белладонна (вокал)
 1988 — Играет роль в фильме «Долой коммерцию на любовном фронте» режиссёра Михаил Солодухина, комедия по мотивам рассказа М. Зощенко «Не надо спекулировать». История о том, как жена «продала» собственного мужа.
 1990 — Озвучивание, «Почему куры денег не клюют» — свинья
 1991 — Озвучивание, «Как мышонок летучим стал» — морская свинка
 1991 — Озвучивание, «Чип и Дейл спешат на помощь»: Гайка. (Она также сказала, что с большим удовольствием озвучила Гайку в этом м/ф, и ей приятно, что зрителям м/с очень понравилась эта её дубляжная работа).''
 1992 — Озвучивание, «Приключения в королевстве»: Лолли (дубляж корпорации «Видеофильм» по заказу Христианской телерадиокомпании) 
 1993 — Озвучивание, «Мой маленький пони» (2x2)

Примечания

Видео 
 Раиса Мухаметшина в музыкальной передаче «Утренняя почта».Передача посвящена эстраде 1930-50-х годов.
 Раиса Мухаметшина — Му-му
 Интервью с Владимиром Глазуновым в программе «Рождённые в СССР» на канале Ностальгия 3 мая 2017 г.
 YouTube Канал Раисы Мухаметшиной

Статьи 
 
 
 Интервью Раисы Мухаметшиной

Выпускники факультета эстрадного искусства ГИТИСа
Актрисы озвучивания СССР
Актрисы озвучивания России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Артисты Москонцерта